Gerardo Medina, un gymnaste cubain. 
 Gerardo Medina (1994-), un cycliste mexicain
 Le fils de Lina Medina, la plus jeune mère dans l'histoire de la médecine,.